Jean Gilles (zm. 1408) – francuski kardynał
 Jean Gilles (1668–1705) – francuski kompozytor